Кожинская икона Божьей Матери — икона Богородицы, почитаемая в Русской православной церкви чудотворной. Празднование иконе совершается 27 августа (15 августа).

История 
Точных сведений о происхождении иконы нет. В некоторых источниках имелось упоминание образа Кожинской иконы Божьей Матери в 1564 году. По преданию, она была написана на куске шкуры жертвенного животного дарованного митрополиту Московскому Филиппу иноком Соловецкого монастыря. Образ был утерян из-за пожаров в Москве.

Иконография 
Кожинская икона относится к иконописному типу Одигитрия. Изображение Богородицы поясное. Богородица одета в хитон глубокого фиолетового цвета, украшенного золотым шитьем. Богомладенец сидит на левой руке Девы Марии, своими руками он держится за правую руку Матери в поиске защиты и покровительства. Христос одет в иматий белого цвета, подпоясанный на талии золотым поясом, а также в хитон глубокого синего цвета. Головы Христа и Пречистой Девы не касаются друг друга. Голова Богородицы наклонена к сидящему на её руках младенцу Иисусу. Лик Богомладенца отвернут от грехов людей, чтобы могли исправиться и вернуться на свой путь. Сандалии изготавливались из кожи мертвых животных и служили защитой. Левая сандалия Иисуса лежит на ризе Богородицы и тем самым свидетельствует о его защите со всех сторон от невзгод. Образ милосердной Богородицы поразительно трогателен. Справа от головы Богомладенца читается надпись: «Иисус Христос». По обеим сторонам от головы Богородицы: «Божья Матерь», а рядом с её правым плечом — «Кожинская».

Молитва 
Молятся об исцелении желудка, кожных заболеваний, от аллергии, исправлении своего жизненного пути

Владычице, Предзащительница обидимых, ненадеющихся надеяние, нагих одеяние, больных исцеление, грешных спасение, христиан всех поможение и заступление, испроси у Христа Бога нашего очищение от струпьев телес наших и простри благодать милосердия своего на раб Твоих, опусти на нас святозарный луч чудес Твоих, как шатер, и избави нас от голода, холода, от язв и всякого зла. Подай исправление путей предназнаменованных ко спасению нашему; и сподоби рабы Твоя, Царствия Сына Твоего, Христа Бога нашего: яко держава Его благословенна и препрославленна, со Безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Тропарь 
Глас 4
Владычице, одевшись светом яко ризою, / простирая благодать небес / как шатер опусти на нас / святозарный луч чудес Твоих / к иконе сей притекаем / как даровала милосердие Сыну своему / Предзащительница, испроси у него очищение от струпьев телес наших, / и исправи пути, // предназнаменованные.

Величание 
Величаем Тя, Пресвятая Дево, Предзащительнице, и чтим Кожинский образ святыни Твоея, имже подаеши велию милость всем с верою к нему притекающим.

Иконы Богоматери по алфавиту